Olympische Winterspelen 1960, de achtste editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Squaw Valley
Olympische Zomerspelen 1960, de zeventiende editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Rome